Josef Jelínek bzw. Josef Jelinek ist der Name folgender Personen: 

 Josef Jelínek (1758–1825), tschechischer Komponist, siehe Joseph Gelinek
 Josef Jelínek (Politiker, 1829) (1829–1903), österreichischer Politiker, Mitglied des Mährischen Landtags 
 Josef Jelinek (Politiker, 1864) (1864–1934), österreichischer Politiker, tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Josef Jelínek (Maler) (1871–1945), tschechischer Maler
 Josef Jelínek (Fußballspieler, 1902) (1902–1973), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Josef Jelínek (Politiker, 1913) (* 1913), tschechoslowakischer Politiker, Mitglied der Volkskammer 
 Josef Jelinek (Fußballspieler, 1916) (* 1916), österreichischer Fußballspieler
 Josef Jelínek (Fußballspieler) (* 1941), tschechoslowakischer Fußballspieler